Sätra (Leksand), een plaats in de gemeente Leksand in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Sätra (Rättvik), een plaats in de gemeente Rättvik in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Sätra Brunn, een plaats in de gemeente Sala in het landschap Västmanland en de provincie Västmanlands län in Zweden
 Sätra (metrostation), een metrostation in Stockholm